Розовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Розовка — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Казахстан 
 Розовка — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Розовка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
 Розовка — исчезнувшее село в Табунском районе Алтайского края.
 Розовка — село в Омском районе Омской области
 Розовка — деревня в Русско-Полянском районе Омской области
 Розовка — железнодорожный разъезд в Кошкинском районе Самарской области
 Розовка — село в Краснокутском районе Саратовской области
 Розовка — деревня в Глинковском районе Смоленской области
 Розовка — село в Минераловодском городской округе Ставропольского края.

Украина 
 Розовка — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Розовка — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Розовка — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Розовка — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Розовка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Розовка — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Розовка — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Розовка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Розовка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Розовка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Розовка — посёлок в Пологовском (до 2020 — Розовском) районе Запорожской области.
 Розовка — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Розовка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Розовка — село в Окнянском районе Одесской области.
 Розовка — село в Саратском районе Одесской области.
 Розовка — село в Высокопольском районе Херсонской области.
 Розовка — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Розовка — до 2016 г. название села Александрополь в Ясиноватском районе Донецкой области.
 Розовка — до 1939 г. села Зоряное в Розовском районе Запорожской области.